Га́рнер () — англійське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Гарнер (прізвище)

Топоніми

Гарнер — місто, штат Арканзас
 Гарнер — місто, штат Айова
 Гарнер — місто, штат Північна Кароліна

Див. також 
 Гарднер